Em Portugal
 Capela de São Miguel (Coimbra) – Paço das Escolas, Coimbra
 Capela de São Miguel (São Teotónio) — Odemira, Baixo Alentejo
 Capela de São Miguel de Passinhos — Boelhe, Penafiel, distrito do Porto
 Igreja de São Miguel do Castelo — Oliveira do Castelo, Guimarães
 Farol de São Miguel-o-Anjo — Foz do Douro, Porto

Outros locais
 Capela de São Miguel (Macau)

Desambiguação